Чертковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:
 Чертковский сельсовет — Владимирская область, Селивановский район.
 Чертковский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.
 Чертковский сельсовет — Ростовская область, Морозовский район.
 Чертковский сельсовет — Ростовская область, Чертковский район.